Людвинівська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад Української РСР та України.

 Людвинівська сільська рада — Житомирська область, Овруцький район.
 Людвинівська сільська рада — Київська область, Макарівський район.